Серге́й Миха́йлович Третьяко́в:
 Третьяков, Сергей Михайлович (1892—1937) — советский писатель, поэт агитационных стихов, очерков, пьес, теоретик ЛЕФа;
 Третьяков, Сергей Михайлович (1834—1892) — российский купец-предприниматель, общественный деятель, меценат;
 Третьяков, Сергей Михайлович (1950—2019) — российский дипломат, посол России в Иране.